Државни пут 311 Врачев Гај—Банатска Паланка је пут IIБ реда на југу Баната који повезује насеља у општини Бела Црква.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори